Der gläserne Berg steht für:
 
in der Literatur:
 Der gläserne Berg. Estnische Märchen. Ausgewählt und übersetzt von Alexander Baer. Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin 1968
 Der gläserne Berg, Alfonz Bednár, 1954
 Der gläserne Berg, Alfredo Gartenberg (auch Alfred Gartenberg), Rom, 1930/1931
 Der gläserne Berg: Eine deutsche Odyssee vom Hohen Norden, Hans Gustl Kernmayr, Berlin, Verlag Die Wehrmacht, 1941
 Der gläserne Berg (orig. The Glass Mountain, 2002), Jessica Rydill, Blanvalet, 2005
 Der gläserne Berg: Estnische Märchen, Ernst Särgava, Jüri Parijögi, Matthias Eisen u. a., Kultur und Fortschritt, 1968
 Der gläserne Berg: Ein slawisches Volksmärchen, Senta Stein, 1986 
 Der gläserne Berg: Biografie, Herma Studeny, Verlag UNI-Druck, 1972
 Der gläserne Berg, Ignaz Vinzenz Zingerle und Josef Zingerle, Kinder- und Hausmärchen aus Tirol, Innsbruck, Schwick, 1911, Seiten 205–215

in der Musik:
 Der gläserne Berg, Ein deutsches Märchenspiel, Weihnachtsmärchen, Josefa Elstner-Oertel (1888–1969), Musik: Walter Braunfels, op. 39, 1928
 Der gläserne Berg, Hans Huber, Oper, (unvollendet, Libretto von Gian Bundi), 1915
 Der gläserne Berg, Franz Eugen Klein (1912–1944), Oper, eine Aufführung im KZ Theresienstadt wird vermutet und war danach verboten

in der Geographie:
 das Obsidian Cliff, von Jim Bridger auch „gläserner Berg“ genannt
 der gläserne Berg - Serro de los Nabajos (Berg der Messer) liegt im Bundesstaat Hidalgo oberhalb des See Tescuco, siehe Berg der Messer
 der Gläserne Berg befindet sich im Nationalpark Kalkalpen

im Theater:
 Der gläserne Berg: Ein Spiel von zwei Menschen aus verschiedenen Welten: In einem Vorspiel und 3 Aufzügen, Mirko Jelusich. Drei Masken Verlag, Berlin 1917
 Der gläserne Berg: in Anlehnung an Die Abenteuer des Johann Dietrich von Ernst Moritz Arndt, Märchenspiel Frank Sporkmann (* 1955),  Drei Masken Verlag GmbH, 2001

Siehe auch:
 Glasberg (Begriffsklärung)
 Glass Mountain
 Glass Mountains